Cristo davanti a Caifa – opera di Giotto nella cappella degli Scrovegni a Padova
 Cristo davanti a Caifa – opera di Gerard van Honthorst conservata nella National Gallery a Londra
 Cristo davanti a Caifa – opera di Luca Cambiaso nell'Accademia ligustica di belle arti a Genova